Live and Let Die steht für:

 Live and Let Die (Computerspiel), Computerspiel (1988)
 Live and Let Die (Lied), Lied von Linda und Paul McCartney (1973)
 Live and Let Die (Soundtrack), Soundtrack des Films „Leben und sterben lassen“
 Live and Let Die, Originaltitel des James-Bond-Films James Bond 007 – Leben und sterben lassen (1973)

Siehe auch:
 Leben und leben lassen
 Live and Let Live